

Persone
Christian Gebauer (1993) – calciatore austriaco
Claus Gebauer (1960) – ex calciatore tedesco
Ferenc Gebauer (1888-1958) - progettista di armi, inventore della omonima famiglia di mitragliatrici
Jan Gebauer (1858-1907) – filologo ceco
Paul Gebauer (...–...) – pallanuotista tedesco
Thomas Gebauer (1982) – calciatore tedesco

Altro
 Gebauer – serie di mitragliatrici veicolari ungheresi